Barga de Jupiter puede referirse a:
 El nombre común de la planta Centranthus ruber
 El nombre común de la planta Sempervivum tectorum